Адам Дзєржек — сяніцький чесник (1643) і підчаший (бл. 1649), жидачівський староста (бл. 1651)
 Кшиштоф Дзержек — дипломатичний представник Речі Посполитої в Османській імперії у 1577—1578, 1587 та 1591 роках.
 Прандота Дзержек — суддя Люблінського воєводства, маршалок парламенту Люблінського воєводства 1635 р.
 Рафал Дзержек (нар. 1738 р. — ?) — генерал-майор, командуючий бригади у Волинсько-Подільській дивізії 1792 р, учасник російсько-польської війни 1792 р.
 Станіслав Дзержек — хорунжий Белзький в 1765—1775 роках, хорунжий Буський в 1750—1765 роках, мечник буський в 1750 році.
 Теодор Дзержек — дідич Кривохижинець, Супівки і Сніткова.
 Францішек Дзержек (помер у 1686 р.) — жидачівський ловчий у 1672—1674 роках.